Гожув-Велькопольский:

 Гожув-Велькопольский — город в Польше, один из двух административных центров Любушского воеводства.
 Гожув-Велькопольский — польский футбольный клуб.